Franciaország
 Orlu, település Ariège megyében
 Orlu, település Eure-et-Loir megyében

 Nigéria
 Orlu, település Imo államban